India
Mettupalayam – città del distretto di Coimbatore, Tamil Nadu
Mettupalayam – città del distretto di Tiruchirappalli, Tamil Nadu